Beck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Günther von Mannagetta und Lërchenau Beck
 Lewis Caleb Beck